Regisauridae — вимерла родина дрібних хижих теріодонтів пізньої пермі та раннього тріасу ПАР та Китаю.

Класифікація 
Нижче наведено кладограму, змінену на основі аналізу, опублікованого Адамом К. Хаттенлокером у 2014 році:

Примітки 

Фауна пермського періоду
Фауна тріасового періоду